Termenul cală se poate referi la:
Navigație 
Cala este spațiul în care sunt depozitate bunurile, sau alte materiale folosite ca depozit pe o navă.
Cală (plan înclinat), platformă de construcții sau de reparații a navelor.

Plante
Cală (floare), o floare din familia Araceae